Velika nagrada Španije 2004 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 9. maja 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:15,022
|align="center"| —
|-
! 2
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:15,639
| +0,617
|-
! 3
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:15,809
| +0,787
|-
! 4
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:16,144
| +1,122
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:16,272
| +1,250
|-
! 6
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:16,293
| +1,271
|-
! 7
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:16,313
| +1,291
|-
! 8
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:16,422
| +1,400
|-
! 9
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:16,514
| +1,492
|-
! 10
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:16,636
| +1,614
|-
! 11
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:17,038
| +2,016
|-
! 12
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:17,444
| +2,422
|-
! 13
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:17,445
| +2,423
|-
! 14
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:17,575
| +2,553
|-
! 15
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:17,802
| +2,780
|-
! 16
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:17,812
| +2,790
|-
! 17
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:17,866
| +2,844
|-
! 18
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:19,817
| +4,795
|-
! 19
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 1:20,607
| +5,585
|-
! 20
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:21,470
| +6,448
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 66
| 1:27:32,841
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 66
| + 13,290 s
| 5
| 8
|-
! 3
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 66
| + 32,294 s
| 4
| 6
|-
! 4
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 66
| + 32,952 s
| 8
| 5
|-
! 5
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 66
| + 42,327 s
| 3
| 4
|-
! 6
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 66
| + 1:13,804
| 6
| 3
|-
! 7
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 66
| + 1:17,108
| 12
| 2
|-
! 8
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 65
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 9
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 65
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 11
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 65
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 13
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 65
| +1 krog
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 51
| Krmiljenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 46
| Zavore
| 2
|  
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 43
| Pedal za plin
| 16
|  
|-
! Ods
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 33
| Hidravlika
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 33
| Hidravlika
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 31
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 17
| Zavrten
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004